

Топоніми 
Го́льдбах ( — «золотий струмок») — назва кількох річок у Німеччині.

 Гольдбах (Біберс) — притока річки Біберс;
 Гольдбах (Боде) — притока річки Боде;
 Гольдбах (Емс) — притока річки Емс;
 Гольдбах (Есте) — притока річки Есте;
 Гольдбах (Зельц) — притока річки Зельц;
 Гольдбах (Толлензе) — притока річки Толлензе;
 Гольдбах (Пегніц) — притока річки Пегніц;

Муніципалітети Німеччини 
 Гольдбах — муніципалітет землі Тюрингія, Німеччина.
 Гольдбах — муніципалітет землі Баварія, Німеччина.

Прізвища 
 Єва Гольдбах (1965) — німецька економістка та політик;
 Йоахім Гольдбах (1929 — 2008) — військовий діяч НДР, генерал-полковник;
 Лукас Гольдбах (1981) — німецький театральний актор та режисер;
 Ніклас Гольдбах (1973) — німецький художник;
 Християн Гольдбах (1690 — 1764) — російський математик і науковець німецького походження.

Інше 
 Гіпотеза Гольдбаха — одна з найстаріших задач в теорії чисел.